Georges Vuilleumier (1944-), Zwitsers voetballer
 Henri Vuilleumier (1804-1889), Zwitsers theoloog
 Jean Vuilleumier (1834-2012), Zwitsers schrijver
 John Friedrich Vuilleumier (1893-1976), Zwitsers schrijver
 Marc Vuilleumier (1930-2021), Zwitsers historicus en onderwijzer
 Samson Vuilleumier (1804-1889), Zwitsers geestelijke

Zwitserse achternaam